Osoby o tym nazwisku:
 Alan Łyszczarczyk – polski hokeista
 Dariusz Łyszczarczyk – polski hokeista